Cremnophila  kan syfta på:

 Cremnophila (djur) – ett släkte fjärilar.
 Cremnophila (växter) – ett släkte växter